Темир — имя и топоним тюркского происхождения, в переводе означающее железо (ср. ; ; ; ; ; ).

Топоним 
 Темир — город в Актюбинской области Казахстана.
 Темир — река в Казахстане, приток Эмбы.
 Темирор (Темир) — река в Дагестане.
 Темир — прежнее название села Ястребовка в Красногвардейском районе Крыма
 Темир — деревня, Чебаркульский район, Челябинская область, Россия

Имя 
 Темир — имя нескольких ханов Золотой Орды.

См. также 
 Тимур
 Темираул
 Темиртау
 Темир-агач — листопадное дерево семейства гамамелидовых.
 Темир, Степан Константинович (1918—2008) — украинский педагог, краевед, румей, активист греческого движения.

Железо